Blackwall kan syfta på följande:

 Blackwall, London, stadsdel i London, Storbritannien
 Blackwall, New South Wales, ort i Australien